Cristián Augusto de Anhalt-Zerbst (Dornburg, 29 de noviembre de 1690-Zerbst, 16 de marzo de 1747) fue un príncipe alemán de la Casa de Ascania. Fue gobernante del Principado de Anhalt-Dornburg, y después, a partir de 1742, gobernante de todo el Principado de Anhalt-Zerbst. También fue mariscal de campo prusiano (generalfeldmarschall), pero es más conocido por ser el padre de la emperatriz Catalina la Grande.

Biografía 
Cristián Augusto era el tercer hijo varón del Príncipe Juan Luis I de Anhalt-Dornburg y Cristina Leonor de Zeutsch. Tras la muerte de su padre en 1704, Cristián Augusto heredó Anhalt-Dornburg conjuntamente con sus hermanos Juan Luis II, Juan Augusto (m. 1709), Cristián Luis (m. 1710) y Juan Federico (m. 1742).

Después de posiblemente seis meses como capitán en el regimiento de guardia en 1708, el 11 de febrero de 1709 se unió al regimiento de infantería en Anhalt-Zerbst (No. 8) que más tarde cambió su nombre a Regimiento de Granaderos Rey Federico I de Prusia. Estuvo estacionado en Stettin. En 1711 Cristián Augusto fue condecorado con la Orden De la Générosité, posteriormente renombrada Pour le Mérite, y el 1 de marzo de 1713 fue elevado al rango de teniente coronel. Después tomó parte en varias campañas militares durante la Guerra de Sucesión Española y en los Países Bajos, y en 1714 fue seleccionado como Jefe del Regimiento; dos años más tarde, el 4 de enero de 1716 fue nombrado coronel y el 14 de agosto de 1721 se convirtió en mayor general.

El 22 de enero de 1729 pasó a ser comandante en Stettin, después de haber sido reconocido ahí el 24 de mayo de 1725 como caballero de la Orden del Águila Negra. Fue designado el 28 de mayo de 1732 teniente general y el 8 de abril de 1741 general de infantería. El 5 de junio de ese año fue nombrado Gobernador de Stettin. El 16 de mayo de 1742, el rey Federico II de Prusia le concedió la más alta dignidad militar, el grado de Mariscal de Campo (Generalfeldmarschall).

Seis meses más tarde, la muerte sin descendencia de su primo Juan Augusto, Príncipe de Anhalt-Zerbst, le hizo a él y a su hermano mayor y único superviviente, herederos de Anhalt-Zerbst y cogobernantes. Cristián Augusto permaneció en Stettin y su hermano tomó pleno cargo del gobierno; sin embargo, este murió solo cuatro años después, sin matrimonio ni descendencia. Por esta razón, Cristián Augusto abandonó Stettin y retornó a Zerbst, aunque solo reinó durante cuatro meses hasta su propia muerte.

Matrimonio e hijos 
El 8 de noviembre de 1727, Cristián Augusto contrajo matrimonio en Vechelde con Juana Isabel de Schleswig-Holstein-Gottorp (24 de octubre de 1712 - 30 de mayo de 1760), hija del Príncipe Cristián Augusto de Holstein-Gottorp, Príncipe de Eutin, y hermana del rey Adolfo Federico de Suecia. Tuvieron cinco hijos:
Sofía Augusta Federica (2 de mayo de 1729 - 17 de noviembre de 1796), quien más tarde se convertiría en Catalina II la Grande, Emperatriz de Rusia.
Guillermo Cristián Federico (17 de noviembre de 1730 - 27 de agosto de 1742).
Federico Augusto (8 de agosto de 1734 - 3 de marzo de 1793).
Augusta Cristina Carlota (10 de noviembre de 1736 - 24 de noviembre de 1736).
Isabel Ulrica (17 de diciembre de 1742 - 5 de marzo de 1745).

Ancestros

Referencias 
 Ferdinand Siebigk: Christian August (Fürst von Anhalt-Zerbst). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, pp. 157-159.

Caballeros de la Orden del Águila Negra
Príncipes de Anhalt-Zerbst del siglo XVIII (casa de Ascania)